John Connolly peut désigner :
 John Joseph Connolly (1906-1982), homme politique canadien de l’Ontario
 John Connolly (né en 1951), joueur puis entraineur australien de rugby à XV ;
 John Connolly (né en 1968), écrivain irlandais.